

Географія 
 Шацький район — колишній район у північно-західній частині Волинської області в Україні, утворений в 1940 році.
 Шацький національний природний парк — національний парк в Україні.
 Шацький лісовий коледж імені Валентина Сулька — професійний вищий навчальний заклад І рівня акредитації у Шацьку Волинської області.
 Шацькі озера — група з понад 30 озер у північно-західній частині Ковельського району Волинської області, у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу.

Особи 
 Шацький Ігор Валерійович (каз. Игорь Валерьевич Шацкий, нар. 11 травня 1989, Караганда) — казахський футболіст, воротар клубу «Шахтар» (Караганда) і національної збірної.
 Шацький Станіслав Теофілович (1878—1934) — відомий російський і радянський педагог-експериментатор, автор багатьох праць з питань виховання.
 Шацький Олександр Петрович, Олександр Петрович Шацький або Шадський (1911, Бєжиця, Брянська область, РРФСР — липень 1941) — радянський футболіст.
 Шацька Ніна Сергіївна, Ніна Сергіївна Шацька ((16 березня 1940[1], Москва, СРСР — 23 травня 2021, Москва, Росія)) — радянська і російська актриса театру і кіно; заслужена артистка Росії (2008).